Flutur ist der Familienname folgender Personen:

 Angelica Flutur (* 1987), rumänische Folkloresängerin und Forstwirtin
 Cătălin Flutur (* 1963), rumänischer Politiker
 Cristina Flutur (* 1978), rumänische Schauspielerin
 Gheorghe Flutur (* 1960), rumänischer Politiker
 Georgeta Flutur (* 20. Jh.), rumänische Badmintonspielerin